La edición 66.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 22 de mayo y el 4 de junio de 1967 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 124 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 112 tenistas.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1967